

Codici 
 SKY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Sandusky di Sandusky Griffing (Stati Uniti)
 SKY – codice vettore ICAO di Skymark Airlines, compagnia aerea a basso costo giapponese
 sky – codice ISO 639-3 della lingua sikaiana

Editoria e media 
 Sky Group, holding britannica del settore delle comunicazioni
 Sky, marchio di Sky Group per la televisione satellitare in Europa che gestisce le seguenti piattaforme:
 Sky Deutschland, per il mercato tedesco
 Sky UK, per il mercato britannico
 Sky Ireland, per il mercato irlandese
 Sky Italia, per il mercato italiano
 SKY, marchio di DirecTV per la televisione satellitare in America Latina che gestisce le seguenti piattaforme:
 Sky México, per il mercato messicano, domenicano e centroamericano in generale
 Sky Brasil, per il mercato brasiliano

Musica 
 Sky Records – etichetta discografica tedesca
 Sky – gruppo rock britannico
 Sky – gruppo rock-country statunitense
 Sky – duo pop canadese
 Sky – album discografico degli Sky del 1999
 Sky – singolo discografico di Sonique del 2000
 Sky – album discografico di Yui Horie del 2003
 Sky – album discografico di Wang Fei del 1994

Persone 
 Amy Sky – cantautrice canadese
 Jennifer Sky – attrice statunitense
 Reby Sky – wrestler, ballerina e modella statunitense
 Scorpio Sky, ring name di Schuyler Andrews – wrestler statunitense

Videogiochi 
 Sky: Figli della luce – videogioco prodotto da thatgamecompany

Sport 
 Team Sky – squadra ciclistica maschile di ciclismo su strada
 Chicago Sky – squadra professionistica di pallacanestro femminile di Chicago
 Trofeo Sky – trofeo amichevole estivo di calcio sponsorizzato da Sky, che consiste in una partita di due tempi da 45 minuti

Serie televisive 
 Sky – serie televisiva britannica per bambini degli anni settanta

Trasporti

Aviazione 
SKY – compagnia aerea a basso costo cilena
SKY – vecchio nome commerciale della compagnia aerea a basso costo giapponese Skymark Airlines
Sky Airlines – compagnia aerea charter turca attiva dal 2001 al 2013
SkyTeam – alleanza di compagnie aeree

Veicoli 
Honda Sky – motocicletta prodotta dalla Honda
Saturn Sky – automobile prodotta dalla Saturn Corporation

Altro 
Sky – grattacielo di New York
 Sky – personaggio della serie televisiva Winx Club
 La tecnica Sky nel cariotipo
 Sky – sinonimo di finta pelle

Altri progetti